EPSI steht für:
 Echo Planar Spectroscopic Imaging in der Magnetresonanztomographie
 European Petrol Station Interface Schnittstellenstandard im Tankstellenbereich
 Essener Partnerschafts-Schmerz-Inventar 
 European Performance Satisfaction Index, Kundenbarometer
.epsi
Dateinamenserweiterung, siehe: Encapsulated PostScript

Siehe auch:
 Gerichtstag auf Epsi

Abkürzung